Естела има више значења:

 Естела, Ботанеро (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Естела (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Естела (Сантијаго Хокотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику